Michel Boyer peut désigner :
 Michel Boyer (1668-1724), peintre français ;
 Michel Boyer (1922-2013), résistant français ;
 Michel Boyer (1935-2011), designer français.